Гермоген Титович Титов (,  — февраль , ) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.

Биография 
Гермоген Титов родился  в селе Старые Выели Буинского уезда (Симбирская губерния) в семье мордовского крестьянина Тита Титова. В 1903 году Гермоген окончил учительскую семинарию в Казани, а затем гимназию там же. До 1907 года он работал учителем в сельских школах.

Гермоген Титович был активным участником Первой русской революции. В 1913 году он был принят на историко-филологический факультет Казанского университета, но уже в 1915 был мобилизован. Окончив Владимирское военное училище, в 1917 году Титов стал поручиком 142-го пехотного запасного полка.

Вступив в Партию социалистов-революционеров (ПСР), Гермоген Титов был избран делегатом Всероссийского крестьянского съезда. Кроме того он избрался в члены Учредительного собрания по Симбирскому избирательному округу от эсеров и Совета крестьянских депутатов (список № 2). 5 января 1918 года Титов стал участников знаменитого заседания-разгона Собрания.

В 1918 году Гермоген Титов стал членом Чувашского военного совета и сотрудником Совнаркома Казанской республики; тогда же вошел в КОМУЧ. После омского переворота Колчака он ушел в подполье и скрылся под чужой фамилией в Башкирии (тогда — Уфимская губерния).

См. также 
 Чувашское национальное движение

Примечания

Литература 
 Л. Г. Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.
 Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.
 Список студентов Императорского Казанского университета на 1914-1915 учебный год. Казань, 1914.

Эсеры